Portugália országkódja az ISO 3166-1 alpha-3 szabvány szerint

A rövidítés lehetséges feloldásai 
Provincial reconstruction team, magyarul Tartományi újjáépítési csoport Afganisztánban
Partido Revolucionario de los Trabajadores, argentin Forradalmi Munkáspárt
Personal Rapid Transit, gyors személyszállító rendszer
Parson Russell terrier, kutyafajta